

Cinema
 Body of Evidence – film del 1993 diretto da Uli Edel

Letteratura
 Oggetti di reato (Body of Evidence) – romanzo di Patricia Cornwell del 1991

Televisione
 Body of Evidence – serie televisiva statunitense